Knoet kan slaan op:
 een Russisch type zware gesel  
 een Scandinavische mansnaam, zoals in:
 koningen van Denemarken:
 Knoet I van Denemarken (9e eeuw), of 'Knuba', 'Gnupa' of 'Chnuba'
 Knoet de Grote (994/995-1035), of 'Knoet II'
 Hardeknoet (1018/1019-1042), of 'Knoet III'
 Knoet IV van Denemarken (ca. 1043-1086), 'de Heilige' 
 Knoet V van Denemarken ((?-1157)
 Knoet VI van Denemarken (1162-1202), of 'Knoet IV'
 koningen van Zweden:
 Knoet I van Zweden (ca. 1160-1196)
 Knoet II van Zweden (?-1234)
 Knoet van Denemarken (1900-1976), Deense prins
 Knoet Lavard (1096-1131), hertog van Zuid-Jutland
 een type haarkapsel, bestaand uit een met spelden op het hoofd vastgestoken haarknoedel
 een verouderde spotnaam voor inwoners van Noord-Duitsland en Westfalen, veralgemeend tot een scheldwoord lomperd, vlegel
 een Nederlandse familienaam, zoals bij de vormgever Henny Knoet
 bargoens voor geld (vgl. Duits Knete).